Шедьяк:

 Шедьяк — небольшой городок в графстве Вестморленд на юго-востоке провинции Нью-Брансуик, Канада.
 Шедьяк, Том (род. 1958) — американский кинорежиссёр.